Владимир Андреевич Тихомиров:
 Тихомиров, Владимир Андреевич (1841—1915) — фармаколог, профессор Московского университета.
 Тихомиров, Владимир Андреевич (1921—1976) — Герой Советского Союза.